Динвал Старый () (ум. ок. 490 года) — по одной из версий, предлагаемых генеалогиями, сын Кинвида Альт Клуитского, по другой (более поздней) — сын Иднюеда и внук римского узурпатора Максена Вледига.

Король Альт Клуита Динвал Старый известен исключительно благодаря своему многочисленному потомству. После его смерти от страны выделился Дин-Эйдин, в котором стал править Кинвелин. В Альт Клуите Динвалу наследовал Клинох.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Динвал, король Алт Клуита
 Cinuit, King of Strathclyde // David Nash Ford’s «Early British Kingdoms»

Короли Стратклайда
Правители кельтов
Правители Европы V века